Brooke Adams peut désigner :
 Brooke Adams, une actrice américaine ;
 Brooke Adams, une catcheuse américaine.